Хайдвайлер () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Бернкастель-Витлих. Подчиняется управлению Виттлих-Ланд.
Население 197 человек. Занимает площадь 10,29 км2.
Официальный код  —  07 2 31 051.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца